CONC steht für:
 Concorde, (ICAO-Code), französisch-britisches Überschall-Passagierflugzeug

Čonč ist der Familienname folgender Personen:

Abkürzung